Овердрайв может означать:

 Овердрайв (звуковой эффект)
 Овердрайв (автомобиль)
 Pentium OverDrive
 Intel486 OverDrive